Демби́на () — различные значения.

Географические объекты 
 Дембина (остров) — остров между двумя рукавами Одры: Одры Западной и Одры Восточной.
 Дембина (Познань) — район в городе Познань.
 Дембина (Ястшембе-Здруй) — район города Ястшембе-Здруй.

Заповедники 
 Дембина (заповедник, Опольское воеводство) — заповедник в Опольском воеводстве.
 Дембина (заповедник, Любушское воеводство) — заповедник в Любушском воеводстве.
 Дембина I (заповедник) — заповедник в Мазовецком воеводстве.
 Дембина II (заповедник) — заповедник в Великопольском воеводстве.

Населённые пункты 
 Дембина (гмина Бяла) — село в гмине Бяла Велюньского повята Лодзинского воеводства.
 Дембина (Велюньский повят) — село в Велюньском повяте Лодзинского воеводства.
 Дембина (Верушувский повят) — село в Верушувском повяте Лодзинского воеводства.
 Дембина (Вонгровецкий повят) — село в Вонгровецком повяте Великопольского воеводства.
 Дембина (Гнезненский повят) — село в Гнезненском повяте Великопольского воеводства.
 Дембина (Гостыньский повят) — село в Гостыньском повяте Великопольского воеводства.
 Дембина (гмина Закшев) — село в гмине Закшев Люблинского повята Люблинского воеводства.
 Дембина (Западно-Поморское воеводство) — село в Грыфинском повяте Западно-Поморского воеводства
 Дембина (Куявско-Поморское воеводство) — село в Иновроцлавском повяте Куявско-Поморского воеводства.
 Дембина (Нижнесилезское воеводство) — село в Олавском повяте Нижнесилезского воеводства.
 Дембина (гмина Клещув) — село в гмине Клещув Томашовского повята Люблинского воеводства.
 Дембина (Кольский повят) — село в Кольском повяте Великопольского воеводства.
 Дембина (Косцежский повят) — село в Косцежском повяте Поморского воеводства.
 Дембина (Красницкий повят) — село в Красницком повяте Люблинского воеводства.
 Дембина (гмина Кутно) — село в гмине Кутно Кутновского повята Лодзинского воеводства.
 Дембина (Куявско-Поморское воеводство) — село в Иновроцлавском повяте Куявско-Поморского воеводства.
 Дембина (Ласкский повят) — село в Ласкском повяте Лодзинского воеводства.
 Дембина (Малопольское воеводство) — село в Бохеньском повяте Малопольского воеводства.
 Дембина (Мальборский повят) — село в Мальборском повяте Поморского воеводства.
 Дембина (Новодворский повят) — село в Новодворском повяте Мазовецкого воеводства.
 Дембина (Олесненский повят) — село в Олесненском повяте Опольского воеводства.
 Дембина (Подкарпатское воевовдство) — село в Ланьцутском повяте Подкарпатского воеводства.
 Дембина (Подляское воеводство) — село в Монецком повяте Подкарпатского воеводства.
 Дембина (Пётркувский повят) — село в Пётркувском повяте Лодзинского воеводства.
 Дембина (Прудницкий повят) — село в Прудницком повяте Опольского воеводства
 Дембина (Пясеченский повят) — село в Пясеченском повяте Мазовецкого воеводства.
 Дембина (Равицкий повят) — село в Равицком повяте Великопольского воеводства.
 Дембина (гмина Русец) — село в гмине Русец Белхатовского повята Лодзинского воеводства.
 Дембина (Серадзкий повят) — село в Серадзком повяте Лодзинского воеводства.
 Дембина (Силезское воеводство) — село в Заверценском повяте Силезского воеводства.
 Дембина (Слупский повят) — село в Слупском повяте Поморского воеводства.
 Дембина (гмина Стшельце) — село в гмине Стшельце Кутновского повята Лодзинского воеводства.
 Дембина (гмина Стшижевице) — село в гмине Стшижевице Люблинского повята Люблинского воеводства.
 Дембина (Тчевский повят) — село в Тчевском повяте Поморского воеводства.
 Дембина (гмина Тышовце) — село в гмине Тышовце Томашовского повята Люблинского воеводства.
 Дембина (гмина Тышовце) — село в гмине Тышовце Томашовского повята Люблинского воеводства.
 Дембина (Хелмский повят) — село в Хелмском повяте Люблинского воеводства.
 Дембина (Хрубешувский повят) — село в Хрубешувском повяте Люблинского воеводства.
 Дембина (Шамотульский повят) — село в Шамотульском повяте Великопольского воеводства.